Lambahnúkur kan syfta på följande platser:

Island 

 Lambahnúkur (bergstopp i Island, lat 65,00, long -21,42), Västlandet, 
 Lambahnúkur, bergstopp i Norðurland vestra, 

Robotskapade Islandförgreningar